Pedro Román puede referirse a:

 Pedro Román (ft. 1583-1597), grabador español;
 Pedro Román Corzo, futbolista peruano;